Kraljev Vrh est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Croatie :
Kraljev Vrh, une localité située dans la municipalité de Čabar, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Kraljev Vrh, une localité située dans la municipalité de Jakovlje, comitat de Zagreb ;
Kraljev Vrh, une localité située dans la municipalité de Preseka, comitat de Zagreb.